Соревнования по карате среди мужчин в категории свыше 84 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Победу в турнире одержал действующий чемпион мира и Европы турецкий каратист Энес Эркан, принесший уже третье золото в копилку турецкой сборной. Второе место занял немецкий спортсмен Йонатан Хорне, а третье досталось македонцу Мартину Нестровски.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр